Медведовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Медведовская волость (Холмогорский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Медведовская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии
 Медведовская волость (Великолукский уезд) — в составе Псковской губернии